Het ATP-toernooi van Sydney 2003 (met de officiële naam Adidas International) vond plaats van 6 tot en met 12 januari 2003. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 
 
 

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney